

Стара Слобода — село, Крупський район, Мінська область

Стара Слобода — присілок, Щолковський міський округ, Московська область

Див. також 
 Нова Слобода
 Слобода (значення)